Saltoun steht für:

 die Ortschaften West Saltoun und East Saltoun im gleichnamigen schottischen Parish
 die historischen Ländereien von Saltoun Hall
 Lord Saltoun, einen britischen erblichen Adelstitel